De Clássica da Arrábida is een eendagswielerwedstrijd die sinds 2017 jaarlijks wordt verreden op het schiereiland van Setúbal in Portugal en deel uitmaakt van de UCI Europe Tour, met de categorie 1.2. De eerste editie werd gewonnen door Amaro Antunes.

Lijst van winnaars

Overwinningen per land 

Wielerwedstrijd in Portugal
UCI Europe Tour
Eendagswielerwedstrijd